Ел Позон има више значења:

 Ел Позон (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Позон (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Позон (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику